En informatique, un leecher ou leech (de l'anglais leech, sangsue) est un utilisateur qui profite d'un système sans rien apporter en retour. Par exemple un utilisateur qui télécharge en partageant le moins possible sur les réseaux peer to peer ou un utilisateur de MMORPG qui profite des récompenses d'un groupe sans participer à l'effort.
Leech, également connu sous le nom de La Sangsue en version française, est un personnage des comics de l'univers Marvel.
Leech est un village de la province canadienne du Nouveau-Brunswick.
Leech est le terme américain désignant un silencieux de corde utilisé sur les arcs à poulies pour réduire le bruit de décoche.
 « Attack of the giant leeches » est un film d'horreur américain de 1959 réalisé par American International Pictures sous la direction de Bernard L. Kowalski, produit par Gene Corman et dont le scénario a été rédigé par Leo Gordon, « Leech » étant le terme anglais désignant les Hirudinea.

Patronymes 

 Allen Leech (1981-), acteur irlandais
 Faith Leech (1941-2013), nageuse australienne
 John Henry Leech (1862-1900), entomologiste anglais
 
 John Leech (1817-1864) caricaturiste britannique
 John Leech (1926-1992), mathématicien britannique
 Mike Leech (1941-2017), bassiste américain
 Peter John Leech (1826-1899), ingénieur, astronome et explorateur irlandais ;
 Richard Leech (1922-2004), acteur irlandais
 Sarah Leech (1809-1830), poétesse irlandaise